Јувалди има више значења:
 Округ Јувалди (Тексас)
 Јувалди (Тексас)